Тэмское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Тэмь.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 853 человека, в том числе 400 мужчины и  453 женщины.

Населённые пункты 
 село Тэмь
 деревня Барчим

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области